Мухаммад VII аль-Мустаїн (1370—1408) — 12-й емір Гранадського емірату в 1392—1408 роках.
 Мухаммад VII (? — 1751) — 33-й маї (володар) і султан Борну в 1736/1738—1751 роках.